Александр Станиславович Карницкий (, 1869—1942) — российский и польский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 30 января 1867 года в Ловиче, происходил из польских дворян города Варшавы. Общее образование получил в Варшавской гимназии.

В военную службу вступил 11 июля 1885 года вольноопределяющимся в 39-й драгунский Нарвский полк. После прохождения курса наук в Тверском кавалерийском училище Карницкий 18 марта 1890 года был произведён в корнеты и вернулся в Нарвский полк. Далее он получил чины поручика (18 марта 1894 года), штабс-ротмистра (15 марта 1896 года) и ротмистра (15 марта 1900 года).

Вскоре он был переведён в Приморский драгунский полк, в рядах которого принимал участие в Китайском походе 1900—1901 годов. За боевые отличия был награждён орденами св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (все в 1901 году) и св. Станислава 2-й степени с мечами (в 1902 году).

В 1904—1905 годах Карницкий принимал участие в русско-японской войне, 23 августа 1905 года был произведён в подполковники. За эту кампанию он был награждён орденами св. Анны 2-й степени с мечами (в 1904 году) и св. Анны 4-й степени (в 1905 году, вне старшинства).

7 апреля 1910 года Карницкий был переведён в Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС), служил в Заамурском округе ОКПС, 30 апреля 1910 года произведён в полковники и назначен командиром 2-го пограничного Заамурского конного полка, в 1913 году награждён орденом св. Владимира 3-й степени. Во главе этого полка он встретил начало Первой мировой войны.

28 апреля 1915 года Карницкий отличился в конной атаке в районе Городенки в ходе Заднепровского сражения, в которой австро-венгерские части были выбиты из нескольких линий полевых укреплений и с большим уроном отброшены за реку Прут. За этот подвиг Высочайшим приказом от 30 декабря 1915 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. 26 марта 1916 года Карницкий был произведён в генерал-майоры (со старшинством от 28 апреля 1915 года).

Вскоре он был назначен командиром 1-й Заамурской конной бригады. Приказом по армии и флоту от 15 июня 1917 года награждён орденом св. Георгия 3-й степени.
С 25 августа 1917 года Карницкий командовал Кавказской кавалерийской дивизией.

После Октябрьской революции Карницкий был заместителем командира 1-го Польского армейского корпуса генерала Довбор-Мусницкого. 27 января 1919 года вступил в польскую армию с чином бригадного генерала. С июля 1919 года по август 1920 года он был командирован на Юг России, где возглавлял польскую военную миссию при Главнокомандующем Вооружённых сил Юга России. По возвращении на родину командовал польской 2-й кавалерийской дивизией на Украине. 4 июня 1920 года произведён в генерал-поручики.

В июле—августе того же года Карницкий командовал 8-й кавалерийской бригадой и отличился в сражении против 1-й Конной армии Будённого.

Вследствие интриг генерала Е. М. Геннинга-Михелиса Карницкий в апреле 1921 года вышел в отставку с производством в дивизионные генералы Войска Польского. Жил в Быдгоще, а в 1939 году был депортирован немцами в Кутно, где и скончался 12 ноября 1942 года. В 1964 году Карницкий был перезахоронен в Быдгоще.

Его старший сын Ежи Карницкий (1905—1930) был военным лётчиком польской армии и погиб в авиакатастрофе, младший сын Борис (1907—1985) во время Второй мировой войны сражался против немцев во Франции и командовал подводной лодкой .

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 620. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Пограничная служба России: Энциклопедия. Биографии. — М., 2008. — С. 252, 276, 288—289
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 г. — Пг., 1916. — С. 156.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. М., 2004. — С. 174, 550. — ISBN 5-89577-059-2

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Военачальники Польши
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Выпускники Варшавской гимназии